Ледокол:
 Ледокол — самоходное специализированное судно, предназначенное для различных видов ледокольных операций.
 Ледокол (книга) — документально-публицистическая книга Виктора Суворова.
 Ледокол (фильм) — российский художественный фильм 2016 года.